Чёрный сентябрь:

 Чёрный сентябрь — террористическая организация.
 Чёрный сентябрь в Иордании — события сентября 1970 года в Иордании.